Лоривал Родригеш Асис Фильо (роден на 3 февруари 1984 г. в Нова Викоза, Бразилия) е бразилски футболист, полузащитник.

Кариера 
До 2009 г. е полу-професионалист. През това време е играл за бразилските Ирати, Аваи, Америка РН и Ботафого СП. Преминал е за кратко и в шведския Калмар. Присъединява се към Черноморец (Бургас) в началото на юли 2011 г. със свободен трансфер.

Статистика по сезони

Източници 

Бразилски футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)